Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 2010 były 38 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 13 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 2010 został po raz siódmy z rzędu francuski kierowca Sébastien Loeb startujący samochodem Citroën C4 WRC, wyprzedzając Fina Jari-Matti Latvale i Norwega Pettera Solberga. Tytuł konstruktorów wygrał zespół Citroëna, który wyprzedził zespoły Forda i drugi - juniorski - zespół Citroëna.

Zmiany 
Od tego sezonu organizatorzy rajdów mieli większą swobodę w ustalaniu długości trwania rajdu (2, 3 lub 4 dni) z tym, że musiały się one kończyć w sobotę lub niedzielę. Dodatkowo została przywrócona możliwość rozgrywania nocnych odcinków specjalnych.

Został wprowadzony Puchar WRC dla zespołów startujących w klasie Super 2000. Każdy zespół musiał wystartować w przynajmniej siedmiu eliminacjach, w tym dwóch poza Europą. Ponadto wprowadzono również kategorię dla kierowców startujących w klasie Super 2000 – Super 2000 World Rally Championship for Drivers (SWRC). Oznacza to jednocześnie, że od tego sezonu w kategorii Production Car World Rally Championship (PWRC) mogły startować tylko samochody z grupy N4 (dotychczas grupa S2000 również była dozwolona).

Planowano zlikwidować system SupeRally, a w zamian wprowadzić dodatkowe punkty dla zwycięzców poszczególnych dni. Ostatecznie jednak to nie nastąpiło, a system punktowy został zmieniony tak, aby odpowiadał wprowadzonemu w tym sezonie w Formule 1 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1). Wprowadzono go również we wszystkich kategoriach dodatkowych.

Kalendarz 
FIA opublikowała kalendarz eliminacji 24 czerwca 2009. Pomimo wprowadzenia systemu rotacyjnego, najważniejsze z eliminacji będą odbywać się co rok. Chodzi tu o rajdy w Finlandii, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Wcześniej ogłoszono, że rajdy-kandydaci z Indonezji i Rosji nie spełniły wymogów i nie zostaną włączone do kalendarza a Rajd Monte Carlo zostanie włączony najwcześniej w 2011 roku. Natomiast 17 września 2009 potwierdzono oficjalnie że ostatni z rajdów-kandydatów, Rajd Bułgarii, zadebiutuje w cyklu mistrzostw świata. Ostateczny kalendarz, wraz z kalendarzami dla towarzyszących kategorii, został ogłoszony 21 października 2009.

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna kierowców 

Do klasyfikacji mistrza świata kierowców w sezonie 2010 zaliczane było dziesięć (zmiana w porównaniu do poprzedniego sezonu gdzie było premiowanych osiem miejsc w innej punktacji) pierwszych miejsc zajętych w rajdzie i punktowane one były według zasady:

Klasyfikacja generalna konstruktorów 

Do klasyfikacji mistrza świata producentów w sezonie 2010 zaliczane było dziesięć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie przez nominowane załogi i punktowane one były według zasady:

Dla każdego producenta punkty zdobywały tylko dwie załogi nominowane.

Klasyfikacja SWRC

Klasyfikacja Production WRC 

* Miguel Baldoni został usunięty z klasyfikacji.

Klasyfikacja Junior WRC 

* Egoi Eder Valdes Lopez został usunięty z klasyfikacji.

Klasyfikacja SWRC (Super 2000) kierowcy 

Uwagi
† W klasyfikacji końcowej liczony jest tylko jeden start Pera-Gunnara Anderssona w Rajdzie Szwecji gdzie startował z dziką kartą, wszystkie inne starty zdobyte z drużyną RUFA Sport zostały anulowane gdyż zespół nie uczestniczył w liczbie wymaganych rajdów.

‡ Janne Tuohino nie ukończył sezonu z powodu braku budżetu, co spowodowało wykluczenie go przez FIA z mistrzostw.

Klasyfikacja SWRC (Super 2000) zespoły 

Uwagi

‡ Zespół Janpro nie ukończył sezonu z powodu braku budżetu, co spowodowało wykluczenie go przez FIA z mistrzostw.

Przypisy 

2010 w sportach motorowych